David Copperfield, un roman de Charles Dickens paru en 1849.  Il a donné lieu à de nombreuses adaptations, détaillées plus bas ;

Adaptations du roman David Copperfield 
 David Copperfield, un film de 1911 de Theodore Marston ;
 David Copperfield, un film de 1913 de Thomas Bentley ;
 , un film de 1922 de A. W. Sandberg ;
 David Copperfield, un film de 1935 de George Cukor ;
 David Copperfield, un téléfilm de 1965 de Marcel Cravenne ;
 , une série télévisée de 1965 réalisée par Anton Giulio Majano ;
 David Copperfield, un film de 1969 réalisé par Delbert Mann ;
 David Copperfield, une série télévisée de 1974 réalisée par Joan Craft ;
 David Copperfield, un film d'animation australien réalisé par Cynthia Leech, sorti directement en vidéo après sa diffusion sur la chaîne Nine Network en 1983 ;
 David Copperfield, un long-métrage d'animation de 1993 de Don Arioli ;
 David Copperfield, un téléfilm britannique de 1999 de Simon Curtis ;
 , un téléfilm de 2000 de Peter Medak ;
 David Copperfield, un téléfilm de 2009 d'Ambroggio Lo Guidice.

Personnalités 
 , un acteur britannique.

Pseudonyme 

 , un auteur britannique ;
 David Copperfield, un illusionniste américain ;